Das Abierto Mexicano Telcel 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 26. Februar bis 4. März 2007 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in Las Vegas die Tennis Channel Open gespielt. Erstere gehörten genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Las Vegas nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Peruaner Luis Horna, der in diesem Jahr in der ersten Runde früh aufgeben musste. Vorjahresfinalist und Vierter der Setzliste Juan Ignacio Chela zog erneut ins Finale ein und behielt diesmal gegen den Spanier Carlos Moyá die Überhand. Er gewann damit den einzigen Titel der Saison sowie vierten in seiner Karriere. Nach 2000 war es sein zweiter Titel bei diesem Turnier.
Die Titelverteidiger im Doppel, František Čermák und Leoš Friedl, nahmen in diesem Jahr nicht beide am Turnier teil; nur Friedl spielte erneut und war mit Michael Kohlmann an Position 3 gesetzt. Sie schieden im Viertelfinale aus. Die Paarung aus Potito Starace (Vorjahresfinalist) und Martín Vassallo Argüello besiegte im Finale die topgesetzten Tschechen Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner in zwei Sätzen. Es war ihr einziger gemeinsamer Titel sowie der erste Titel im Doppel für beide überhaupt – im Falle von Vassallo Argüello blieb es auch der einzige.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 732.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 757.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Acapulco